Een verkeersweg:
 N741 (Frankrijk)
 N741 (Nederland), zie Provinciale weg 741

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing